Rząd Edwarda Osóbki-Morawskiego (PKWN) – 1944
 Rząd Tymczasowy Edwarda Osóbki-Morawskiego – 1944-1945
 Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej Edwarda Osóbki-Morawskiego 1945-1947